Повисле () — может означать:

 Регионы
  (реже Повисле Гданьские) — современный географический регион, прилегающий к долине нижней Вислы, в провинции Поморское и Варминско-Мазурское воеводства.
  — культурный регион в провинции Люблин.

 Коттеджные посёлки
  — жилой комплекс в Варшавском районе Средместье.

 Транспортная инфраструктура
 Повисле — рабочее название станции метро Варшавский.
 Варшава-Повисле — остановка поезда в Варшаве.